sed, code ISO 639-3 du sedang, langue parlée par les Sedang ;
 sed, une commande Unix permettant de manipuler du texte ;
 Sed, un dieu égyptien qui a sans doute donné son nom à la fête-Sed ;
 Simulation énergétique dynamique, extension de la simulation thermique dynamique intégrant des aspects énergétiques autres que thermiques (lumière, électricité, etc.) ;
 Système d'événement discret, modèle mathématique pour la description de systèmes dynamiques où l'espace d'état est discret et la transition d'état est déclenchée par l'événement;
 Single Event Damage, dommage par une particule isolée (altération, temporaire ou permanente, ou destruction d'un composant électronique sous l'effet d'une particule de haute énergie) ;
 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), le parti communiste au pouvoir en RDA de 1946 à 1989, devenu le Parti du socialisme démocratique (PDS) en 1990 ;
 Speech Enabled Documentation, une méthode informatisée visant à produire et gérer des documents avec pour base un enregistrement vocal.
 Surface-conduction Electron-emitter Display, une technologie d'écran plat ;
 Syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie génétique